De 2. Bundesliga 1976/77 was het derde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit 40 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen. De laatste drie uit elke groep degradeerden naar een van de verschillende Oberliga's.

Noord

Eindstand

1 Bonner SC kreeg geen licentie voor het volgende seizoen en degradeerde naar de Verbandsliga Mittelrhein. 1. SC Göttingen erzaakte om de vrijgekomen plaats in te nemen.

Topscorers

Zuid

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1976/77 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1976/77
Seizoen 1976/77